Mitologia: Fortuna (mitologia), deessa de la mitologia romana que personificava la sort
 Astronomia: (19) Fortuna, asteroide del cinturó d'asteroides
 Toponímia:
 Fortuna (Múrcia), municipi de la regió de Múrcia
 Fortuna (Califòrnia), una població estatunidenca
 Futbol:
 Fortuna Sittard Combinatie, club de futbol neerlandès
 Fortuna Düsseldorf, club de futbol alemany